Śmierć Prokris – obraz Cosima 
 Śmierć Prokris – obraz Veronesa